Elskovsleg – cortometraggio del 1910 diretto da Sven Lange
Elskovsleg – film del 1914 diretto da August Blom, Holger-Madsen